Harcerze – grupa metodyczna w organizacjach harcerskich. Może również oznaczać ogólnie ruch harcerski lub członków organizacji którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i noszą krzyż harcerski.

Słowo pochodzi od średniowiecznych harcowników, czyli dawnych rycerzy którzy przed frontem jazdy pojedynkowali się przed główną częścią bitwy.

Związek Harcerstwa Polskiego 

W ZHP grupa ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10-13 lat. Po ukończeniu 13 lat powinno nastąpić przejście do następnej grupy harcerzy starszych.
Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska.

Do reformy metodycznej w 2003 grupa harcerzy przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Harcerz lub harcerka - członek pionu metodycznego ZHR w wieku 9-16 lat. Po ukończeniu 17 roku życia harcerze przechodzą do kolejnego pionu - wędrowniczego lub pozostają w pionie harcerskim by pełnić funkcje wychowawcze i przygotowywać się do służby instruktorskiej.

Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska.

Harcerz, harcerka zdobywa stopnie harcerskie i pełni funkcje harcerskie w zastępie, drużynie lub innej jednostce Organizacji.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE 
Harcerz (skaut) lub harcerka - członek gałęzi zielonej SHK "Zawisza" FSE, w wieku 12-17 lat, który złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Po ukończeniu 17 roku życia, przechodzi się do gałęzi czerwonej (wędrowników).
Podstawową jednostką organizacyjną harcerzy jest drużyna harcerska.
Harcerz lub Harcerka pełni w zastępie różne funkcje, mogą też być zastępowymi lub czołowymi (zastępca zastępowego).
Harcerze i Harcerki zdobywają stopnie harcerskie oraz sprawności i sprawności mistrzowskie.
 Wywiadowca / Tropicielka
 Ćwik / Pionierka

Stowarzyszenie Harcerskie 
Harcerz lub Harcerka - członek grupy metodycznej SH w wieku 11-16 lat. Po ukończeniu 16 lat harcerz zostaje wędrownikiem lub pozostaje w drużynie, aby pełnić funkcje instruktorskie.

Podstawową jednostką organizacyjną dla harcerzy jest drużyna harcerska.

Zobacz też 

 harcerstwo

Linki zewnętrzne 
 Związek Harcerstwa Polskiego
 Zespół Harcerski Wydziału Programowego Głównej Kwatery ZHP
 
 
 Organizacja Harcerek ZHR
 
 Organizacja Harcerzy ZHR
 Wydział Harcerski Organizacji Harcerzy ZHR

Harcerstwo